Сро́стки — село в Бийском районе Алтайского края России.

География 
Расположено на правом берегу Катуни к юго-востоку от Бийска. Через село проходит Чуйский тракт.

История 
Основано в 1804 году. В 1924—1931 и 1944—1960 годах было центром Сростинского района. При укрупнении сёл в 1950-е в Сростки были переселены жители окружающих ликвидированных сёл.

В апреле 1933 года сотрудники ОГПУ арестовали порядка 80 жителей села (по другой версии — 116 жителей), их этапировали в Барнаул, затем расстреляли по приговору суда. Среди них был отец писателя Василия Шукшина Макар, которому был 21 год. В 1956 году все осуждённые сростинцы были посмертно реабилитированы.

Дом, откуда увели навсегда Макара Леонтьевича Шукшина, не сохранился. На его месте в 90-е годы был построен другой частный дом и 26 июня 2016 года на фасаде этого дома с согласия его владельцев была установлена мемориальная табличка «Последний адрес» Макара Леонтьевича Шукшина. Заявку на установку подал родившийся в Алтайском крае российский оппозиционный политик, общественный деятель Владимир Александрович Рыжков.

Население

Известные уроженцы 

В Сростках родился В. М. Шукшин — советский писатель, кинорежиссёр и актёр. В его честь с 1976 года проводятся «Шукшинские чтения» — ежегодный культурный фестиваль в день рождения писателя, где проходят вручение премий имени Шукшина за лучшие литературные произведения, фольклорный фестиваль, выставка работ художников, инсценировки по его произведениям и др.

Место проведения мероприятий — гора Пикет, с вершины которой открывается панорама села и предгорий Алтая.

В селе родились: Герой Советского Союза Михаил Марчук, полный кавалер ордена Славы Алексей Фонякин.

Достопримечательности 

 Памятник жертвам Великой Отечественной войны (авторы А. В. Звягин и Ефимов. Открыт 7 ноября 1967 года).
 Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина, первый дом-музей которого открыт в 1978 году.
 Памятник репрессированным, «Камень скорби» (автор — Фаддеенков Н. Н. Открыт 19 июля 1997 года).
 Памятник Василию Шукшину на горе Пикет (автор — скульптор Вячеслав Клыков. Открыт 25 июля 2004 года).

Археология 
 Сросткинская стоянка относится к эпохе верхнего палеолита.
 Средневековая сросткинская культура сложилась в результате смешения автохтонного угро-самодийского и пришлого тюркоязычного, кимако-кипчакского населения приалтайских степей и Верхнего Прииртышья.

В кино 
В 1981 году в селе проходили съёмки художественного фильма «Праздники детства», в эпизодичных ролях были задействованы жители села.

Также в селе снимались документальные фильмы «9 мая в Сростках» (1981), «На родине Шукшина» (1983).

Примечания

Ссылки 
 Сайт музея Шукшина в Сростках
 Сростки — наша малая Родина

Населённые пункты Бийского района